Ва́ховяк () — польская фамилия. Известные носители:
 Ваховяк, Александр Александрович (1987) — белорусский самбист и дзюдоист.
  (род. 1989) — немецкий актёр.
 Ваховяк, Леон — участник польского пехотного Мицкевичевского батальона.
  (1938—2019) — польская актриса.
 Ваховяк, Фридрих — немецкий унтер-офицер, кавалер Рыцарского креста.
  (род. 1929) — польский поэт.
 Ваховяк, Ютта (род. 1940) — немецкая актриса театра, кино и телевидения.